Il detentore del titolo da due anni era Tomáš Berdych, ma ha deciso non partecipare a questa edizione del torneo.

In finale Juan Martín del Potro ha sconfitto Jack Sock con il punteggio di 7−5, 6−1.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Gaël Monfils (secondo turno)
  Grigor Dimitrov (semifinale)
  Ivo Karlović (quarti di finale)
  Alexander Zverev (semifinale)

 Steve Johnson (primo turno)
 Jack Sock (finale)
 John Isner (primo turno)
 Marcos Baghdatis (primo turno)

Qualificati 

  Ryan Harrison (secondo turno)
  Tobias Kamke (quarti di finale)

 Adam Pavlásek (primo turno)
 Jürgen Zopp (secondo turno)

Wild card 

  Juan Martín del Potro (campione)
  Elias Ymer (primo turno)

 Mikael Ymer (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Stockholm Open 2016
ATP World Tour 2016